Bruno Durocher (1919-1996), poète et un écrivain français ;
 Durocher (), claveciniste français ;
 Eugène Durocher (1881-1944), personnalité politique canadienne ;
 Ginette Durocher (), personnalité politique québécoise ;
 Joseph Marie Élisabeth Durocher (), géologue français ;
 Leo Durocher (1905-1991), joueur de baseball américain ;
 Léon Durocher (1862-1918), chansonnier français ;
 Marie-Rose Durocher (1811-1849), éducatrice canadienne fondatrice de la congrégation des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie ;
 Olivier Durocher (1844-1931), personnalité politique canadienne ;
 René Durocher (1938-2021), historien québécois ;
 Renée Durocher (1939-), artiste peintre québécoise.